Place du Maréchal-Leclerc (Meudon)
 Place du Maréchal-Leclerc (Montrouge)
 Place du Maréchal-Leclerc (Poitiers)
 Place du Maréchal-Leclerc (Provins)

Homonymies connexes